Le terme vulnéraire  s'applique à plusieurs plantes dont :

 Vulnéraire (Anthyllis vulneraria), famille des Fabaceae ;
 Vulnéraire (Hypericum nummularium), famille des Hypericaceae ;

 Vulnéraire des chartreux (Hypericum nummularium) ;
 Vulnéraire des montagnes (Anthyllis montana).

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu
Fabaceae
Hypericaceae